W78 peut faire référence à :
 Inhalation du contenu de l'estomac, d’après la classification internationale des maladies ;
 W78, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres